Департамент Ислас-дель-Ибикуй  () — департамент в Аргентине в составе провинции Энтре-Риос.

Территория — 4500 км². Население — 12077 человек. Плотность населения — 2,70 чел./км².

Административный центр — Вилья-Паранасито.

География 
Департамент расположен на юге провинции Энтре-Риос.

Департамент граничит:
на севере — с департаментом Гуалегуайчу
на востоке — с Уругваем
на юге — с провинцией Буэнос-Айрес
на западе — с департаментом Гуалегуай

Административное деление
Департамент включает 3 муниципалитета:
Вилья-Паранасито
Сейбас
Ибикуй

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Энтре-Риос